Saint-Nicolas se poate referi la:

 Sfântul Nicolae

Vezi și 
 Nicolas (prenume)